Milito puede hacer referencia a:

 Gabriel Milito (1980-), futbolista argentino.
 Diego Milito (1979-), futbolista argentino.